«Дикость» — серия эротических фильмов в жанре триллер.
«Дикость» () — эротический триллер 1998 года с участием Дениз Ричардс.
«Дикость 2» () — сиквел фильма "Дикость" 1998 года (2004 год).
 «Дикость 3: Неогранённые алмазы» () — третий фильм серии "Дикость" (2005 год).
«Дикость 4: Оргия» () — фильм 2010 года режиссёра Энди Херста.
 «Дикость» () — фильм ужасов с элементами триллера 2006 года режиссёра Майкла Бассетта.